Die EBSA-U21-Snookereuropameisterschaft 2021 war ein von der European Billiards and Snooker Association zusammen mit der Federação Portuguesa de Bilhar veranstaltetes Junioren-Snookerturnier, das vom 4. bis 7. Oktober 2021 im VidaMar Hotel im portugiesischen Albufeira stattfand. Es war die elfte Ausgabe der Europameisterschaft in der Altersklasse der U21-Junioren.

Europameister wurde Dylan Emery. Im Finale gegen den Belgier Julien Leclercq, der drei Tage zuvor das U18-Endspiel verloren hatte, setzte sich der Waliser mit 5:2 durch und qualifizierte sich damit für die Profisaisons 2022/23 und 2023/24.

Modus 
Die 78 Teilnehmer wurden in 16 Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die drei Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Finalrunde

Runde der letzten 48 

|

|}
|}

Runde der letzten 32 bis Finale

Finale

Century-Break 
Sechs Spieler erzielten insgesamt sieben Century-Breaks.

Weblinks 
 Offizielle Website
 U21-Snookereuropameisterschaft 2021 bei CueTracker

Einzelnachweise 

2021
U21 Europameisterschaft
Billardturnier in Albufeira